Challenger může být:

 HMS Challenger – jméno osmi lodí britského námořnictva, známých především díky expedici Challenger, oceánografickým výzkumům v letech 1872–1876
 Challenger (raketoplán) – americký raketoplán, který vybuchl krátce po startu v roce 1986
 Challenger (traktor) – kolový traktor, vyráběný firmou Caterpillar
 challenger – označení turnajů nižší kategorie profesionálního tenisového okruhu mužů ATP Challenger Tour
 Challenger (prohlubeň) – nejhlubší místo na světě
 Dodge Challenger – americký automobil

tanky britské výroby
 Mk VIII Challenger, někdy též A 30 Challenger z roku 1943
 Challenger 1 (FV 4030/3) z roku 1983
 Challenger 2 z roku 1993

fiktivní postava
 Profesor Challenger – postava z románu Arthura Conana Doyla vystupující v románu Ztracený svět.